Церковь Святого Василия Острожского () — православная церковь в Бежанийской косе в Новом Белграде. Находится в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Церковь посвящена святителю Василию Острожскому

История 
Здание построено по проекту сербского архитектора Михайло Митровича.

Первая церковь, построенная на территории Нового Белграда после Второй мировой войны. Строительство началось в 1996 году. Здание освящено 12 мая 2001 году Святейшим Патриархом Павлом.

Здание построено в современной стилистике, переосмысливающей древние христианские традиции строительства церквей в форме ротонд.

Ссылки 
 Официальный сайт церкви

Белград
Церкви Белграда
Нови-Београд (община)
Неовизантийская архитектура
Здания и сооружения, заложенные в 1996 году
Храмы, построенные в 2001 году
2001 год в Сербии
Появились в 2000-е годы в Сербии
Появились в 2001 году в Сербии